Анабель Медіна Гаррігес і Клара Коукалова (раніше Закопалова) були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі. 
Андрея Клепач і Марія Тереса Торро Флор виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоселін Рей і Анна Сміт з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Swedish Open, жінки, парний розряд
2014
2014 у шведському спорті